Quitman kan syfta på:

Quitman, Georgia, en stad i USA
Quitman, Mississippi, en stad i USA
Quitman, Texas, en stad i USA

Se även
Quitman County